«Вышибала» () — триллер режиссёра Джорджа Ромеро. Премьера фильма состоялась 13 февраля 2000 года.

Сюжет 
Генри Кридоу — работник, которого не в чём упрекнуть, он идеально выполняет возложенные начальством на него обязанности. Ему все указывают — его начальник, жена, друзья, но он не выражает своего недовольства или мнения. Ему снятся кровавые сны, он мечтает о том, как убьёт всех, кто над ним издевается. Однажды Генри просыпается утром и видит что у него нет лица, а вместо лица у него белая маска, которую он не может снять. Потеряв таким образом своё лицо Генри решается мстить тем, кто над ним издевался. Первой его жертвой стала его мексиканская служанка, далее он убивает свою жену и начальника. Но по следам Генри идёт полиция.

В ролях

Ссылки 
 
 Рецензии на фильм «Вышибала» во французской прессе на сайте AlloCiné
 
 

Фильмы-драмы Канады
Фильмы-драмы Франции
Фильмы-драмы США
Фильмы-триллеры Канады
Фильмы-триллеры Франции
Фильмы-триллеры США
Фильмы США 2000 года
Фильмы на английском языке
Фильмы Канады 2000 года
Фильмы Франции 2000 года
Фильмы ужасов 2000 года
Фильмы ужасов Канады
Фильмы ужасов Франции
Фильмы ужасов США
Фильмы Canal+
Психологические фильмы
Фильмы о серийных убийцах
Самоубийства в культуре и искусстве